Il Kisei 1998 è stata la 22ª edizione del torneo goistico giapponese Kisei.

Torneo preliminare

Tabellone

Finale degli sfidanti

Finale

Kisei